Екатерина Решетникова:
 Решетникова, Екатерина Дмитриевна (род. 1976) — российская актриса театра и кино.
 Решетникова, Екатерина Александровна (род. 1982) — российская танцовщица, хореограф, концертный режиссёр и тренер.